Kreul ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kreul (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Kustos an der Kunsthalle Bremen
 Carl Kreul (1805–1867), deutscher Maler und Erfinder der Farbreibemaschine für Künstlerölfarben
 Claus Kreul (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Diethard Kreul (1937–2021), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Bottrop
 Eberhard Kreul (1937–2018), deutscher Gitarrenbauer
 Johann Lorenz Kreul (1764–1840), deutscher Porträt- und Genremaler und Silhouettenschneider, Vater von Carl Kreul (1803–1867)

Siehe auch:
 Greul
 Greuel